Когония () — абхазская фамилия. Известные носители:

 Когония, Иуа Абасович (1903—1928) — абхазский поэт.
 Когония, Этери Константиновна (1932—1993) — абхазская актриса.